Johan Vilhelm Hallander, född 26 januari 1864 i Lilla Harrie socken, död 17 juli 1922 i Brogården, Skara, var en svensk veterinär.

Hallander tog veterinärexamen 1886, blev veterinär i Hedemora-Garpenbergs distrikt samma år och blev tillförordnad professor i husdjursskötsel vid Veterinärinstitutet 1896, lektor och föreståndare vid Veterinärinrättningen i Skara 1899 och erhöll professors titel 1907. Hallander har nedlagt stort arbete på höjandet av Sveriges hästavel, i synnerhet den nordsvenska, och uppdragit riktlinjer för ett systematiskt avelsarbete inom denna ras.

Källor 

 Carlquist, Gunnar (red.) (1932). Svensk uppslagsbok. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB:s förlag, band 12 s. 344.

Födda 1864
Svenska veterinärer
Avlidna 1922
Män
Personer från Lilla Harrie socken